Loi sur la succession peut faire référence à :
 La Loi de succession, loi définissant l'ordre de succession au trône du Danemark
 La Loi de succession de l'Empire russe ou la loi de succession régissant la Maison de Holstein-Gottorp-Romanov
 La Loi de succession du chef de l'État, l'une des lois fondamentales de l'Espagne franquiste
 Les Lois de succession au trône de Grèce